Die Reinert Open 2022 waren ein Tennisturnier für Damen in Versmold. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 5. bis 10. Juli 2022 im Tennispark Versmold statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Versmold